Росохач (Ивано-Франковская область) — село в Городенковском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Росохач (Львовская область) — село в Сколевском районе Львовской области Украины.
 Росохач (Тернопольская область) — село в Чортковском районе Тернопольской области Украины.